African Herbsman – album kompilacyjny zespołu The Wailers wydany w 1973 roku.

Lista utworów

Strona A

Strona B 

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Kompilacje Boba Marleya & The Wailers